Bugeja ist der Familienname folgender Personen:

 Chad Bugeja (* 1981), australischer Fußballspieler
 Cordelia Bugeja (* 1976), britische Schauspielerin
 George Bugeja OFM (* 1962), maltesischer Ordensgeistlicher, Bischof in Libyen
 John Bugeja (* 1932), maltesischer Radrennfahrer
 Paul Bugeja (1913–1993), maltesischer Autor im Bereich der Erwachsenenbildung; Verfasser eines maltesisch-englisch, englisch-maltesischen Wörterbuchs
 Vincenzo Bugeja (1841–1936), maltesischer Politiker